

Cinema 
 The Glove – film del 1913 diretto da William Humphrey
 The Glove – film del 1979 diretto da Ross Hagen

Altro 
 The Glove – gruppo musicale britannico
 The Glove – soprannome di Gary Payton, ex cestista statunitense